FV-2 (Spanje), een hoofdverkeersweg op het Spaanse eiland Fuerteventura
Toyota FV2, een conceptauto van Toyota
Diverse planetoïden zoals (8509) 1991 FV2 (Henri Debehogne) en (50767) 2000 FV2 (Gary Hug)